Royko est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme 
Caspar Royko (1744-1819), théologien catholique autrichien
Mike Royko (1932-1997), journaliste américain

Homonymie de patronyme